USS Aulick je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Aulick (DD-258) 
 USS Aulick (DD-569)

Aulick